Het ATP-toernooi van Halle 2012 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 11 tot en met 17 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

De titelverdediger in het enkelspel was de Duitser Philipp Kohlschreiber die vorig jaar in de finale zijn landgenoot Philipp Petzschner versloeg in 2 sets. Kohlschreiber werd nu in de halve finale uitgeschakeld door zijn landgenoot Tommy Haas, die in de finale ook Roger Federer zou verslaan.

Het toernooi van 2012 trok 110.400 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle